Simon trollkarlen kan syfta på

 Simon Magus – en biblisk figur
 Simon trollkarlen (roman) – en roman av Tore Zetterholm
 Simon trollkarlen (pjäs) – en pjäs av baserad på romanen som spelats på bl.a. Dramaten

Se även
 Simon Syndaren – svensk dramafilm från 1954 baserad på romanen och pjäsen